A Question of Hair – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Solax Film Company
A Question of Hair – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Selig Polyscope Company